kunst die algemeen toegankelijk is voor het brede publiek, doorgaans in beheer bij musea
 Openbaar Kunstbezit (stichting), een organisatie (bekend van o.a. kunstreproducties in treinen) opgericht door beeldhouwer Jobs Wertheim
 de radiocursus (vanaf 1963 ook een televisieprogramma) Openbaar Kunstbezit, geïnitieerd door de beeldhouwer Jobs Wertheim
 een bijbehorende losbladige uitgave over kunst, de voorloper van het Nederlandse kunsttijdschrift Kunstschrift
 Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, een kunsttijdschrift in België